Порта́ль () — французская фамилия. Известные носители:

 Порталь, Антуан (1742—1832) — французский медик, анатом, биолог, историк медицины.
 Порталь, Николя (1979—2020) — французский профессиональный велогонщик и спортивный директор.
 Порталь, Роже (1906—1994) — французский историк.